A Pedrosa, La Pedrosa o Pedrosa pueden referirse:

A Pedrosa 

 A Pedrosa (Artes), lugar español de la parroquia de Artes, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Pedrosa (Gironda), lugar español de la parroquia de Gironda, del municipio de Cualedro, provincia de Orense, Galicia.
 A Pedrosa (Seivane de Vilarente), lugar español de la parroquia de Seivane de Vilarente, del municipio de Abadín, provincia de Lugo, Galicia.

La Pedrosa 

 La Pedrosa (Arcos de la Frontera), localidad española del municipio de Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz, Andalucía.
 La Pedrosa (Pajares), lugar español de la parroquia de Pajares, del municipio de Lena, Asturias.
 La Pedrosa (San Roque de Riomiera), localidad española del municipio de San Roque de Riomiera, Cantabria.

Pedrosa

Lugares 

 Pedrosa (Cármenes), lugar español del municipio de Cármenes, del comarca de Los Argüellos, provincia de León, Castilla y León.
 Pedrosa (La Coruña), aldea española de la parroquia de Villantime, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pedrosa (Lieiro), lugar español de la parroquia de Lieiro, del municipio de Cervo, provincia de Lugo, Galicia.
 Pedrosa (Pinza), lugar español de la parroquia de Pinza, del municipio de Sarria, provincia de Lugo, Galicia.
 Pedrosa (Santiago), lugar español de la parroquia de Santiago, del municipio de Sariego, Asturias.
 Pedrosa (Trado), lugar español de la parroquia de Trado, del municipio de Puentedeva, provincia de Orense, Galicia.
 Pedrosa (Trasestrada), lugar español de la parroquia de Trasestrada, del municipio de Riós, provincia de Orense, Galicia.
 Pedrosa (Valcarría), lugar español de la parroquia de Valcarría, del municipio de Vivero, provincia de Lugo, Galicia.

Otros 

 Pedrosa de Muñó, localidad española del municipio de Estépar, provincia de Burgos, Castilla y León.
 Pedrosa de Duero, municipio y villa española de la provincia de Burgos, Castilla y León.
 Pedrosa de la Vega, municipio español de la provincia de Palencia, Castilla y León.
 Pedrosa del Páramo, municipio y localidad española de la provincia de Burgos, Castilla y León.
 Pedrosa del Príncipe, municipio y localidad española de la provincia de Burgos, Castilla y León.
 Pedrosa del Rey, municipio español de la provincia de Valladolid, Castilla y León.
 Pedrosa del Rey (Riaño), desaparecido municipio y localidad española de la provincia de León, Castilla y León. 
 Pedrosa de Río Úrbel, municipio y localidad española de la provincia de Burgos, Castilla y León.
 Pedrosa de Tobalina, localidad española del municipio de Valle de Tobalina, provincia de Burgos, Castilla y León.
 Pedrosa de Valdelucio, localidad española del municipio de Valle de Valdelucio, provincia de Burgos, Castilla y León.
 Pedrosa de Valdeporres, localidad española del municipio de Merindad de Valdeporres, provincia de Burgos, Castilla y León.
 Pedrosa-Trémoa, lugar español de la parroquia de Leyloyo, del municipio de Malpica de Bergantiños, provincia de La Coruña, Galicia.
 Vilachá Pedrosa, lugar español de la parroquia de Vega, del municipio de Becerreá, provincia de Lugo, Galicia.

Miscelánea 

 Pedrosa (apellido), apellido.
 pedrosa, nombre alternativo de la plata Centranthus calcitrapae,  llamada también Valeriana española.
Coma Pedrosa, el pico más alto del Principado de Andorra.